A17 Dworzec Gdański – stacja linii M1 metra warszawskiego
 A17 – oznaczenie autostrady
 A17 – oznaczenie drogi magistralnej na Litwie